Hirt steht für:

 eine Person, die Nutztiere hütet, siehe Hirte
 Hirt (Gemeinde Micheldorf), Ortschaft der Gemeinde Micheldorf, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Brauerei Hirt, österreichische Brauerei
 Hochofen Hirt, Kärnten

Hirt ist der Familienname folgender Personen:
 Al Hirt (1922–1999), amerikanischer Trompeter
 Alfred Hirt (1958–2014), deutscher Fußballfunktionär
 Almuth Hirt (* 1940), deutsche Richterin
 Aloys Hirt (1759–1837), deutscher Kunsthistoriker und Archäologe
 Antje Peters-Hirt (* 1953), deutsche Germanistin
 Arnold Hirt (1843–1928), deutscher Verleger und Autor
 August Hirt (1898–1945), deutsch-schweizerischer Anatom und SS-Arzt
 Bernhard Hirt (* 1971), deutscher HNO-Arzt und Anatom
 Egon Hirt (* 1960), deutscher Skirennläufer
 Éléonore Hirt (1919–2017), schweizerisch-französische Schauspielerin
 Erhard Hirt (* 1951), deutscher Jazzgitarrist

 Ferdinand Hirt (1810–1879), deutscher Buchhändler
 Franz Hirt (1811–1882), deutscher Richter und Politiker
 Franz Josef Hirt (1899–1985), Schweizer Pianist

 Hassan Hirt (* 1980), französischer Leichtathlet
 Helmut Hirt (* 1958), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Heribert Hirt (* 1956), österreichischer Botaniker und Biochemiker
 Hermann Hirt (1865–1936), deutscher Sprachwissenschaftler
 Horst Hirt, deutscher Journalist und Autor
 Ilse Hirt (1902–1971), deutsche Bühnen- und Filmschauspielerin
 Jan Hirt (* 1991), tschechischer Straßenradrennfahrer
 Johann Friedrich Hirt (auch Hirth; 1719–1783), deutscher evangelischer Theologe und Orientalist
 Johannes Hirt (1859–1917), deutscher Bildhauer
 Johannes Hirt (Komponist) (* 1977), deutscher Saxofonist und Komponist
 Karl Emerich Hirt (1866–1963), österreichischer Schriftsteller

 Manuela Kocher Hirt (* 1971), Schweizer Politikerin (SP)
 Michael Conrad Hirt (1613–1671), deutscher Maler
 Paul Hirt (1898–1951), deutscher Maler
 Peter Hirt (1910–1992), Schweizer Autorennfahrer
 Richard Hirt (1939–2020), Schweizer Forstingenieur, Hochschullehrer und Politiker
 Rudi Hirt (* 1947), österreichischer Bildhauer
 Walter Hirt (1869–1948), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Wilhelm Hirt (1847–1908), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, Abgeordneter des Preußischen Abgeordnetenhauses

Siehe auch:
 Hird
 Hirte (Begriffsklärung)
 Hirth